Катапультирование ботинок () — неписаная традиция, существующая на авианосцах ВМС США c 1960-х годов. После окончания двухлетнего цикла службы () офицер катапульты (, жарг. — Shooter) запускает в воздух свои ботинки. В процессе шумной церемонии, на которой присутствует катапультная команда и офицеры корабля, ботинки привязываются шнурками к челноку катапульты, и катапульта запускается штатным образом. Такая же церемония происходит при ротации руководителя полётов (), его заместителя () и командира авианосца (). Цикл службы последнего обычно составляет три года.

Поскольку скорость челнока превышает 200 км/ч, ботинки пролетают около 100 метров.

Похожая традиция существует для авианосцев накануне их вывода из состава флота. В последнем плавании катапульта запускает в воздух ботинки командира корабля.

Галерея

Примечания 

Авианосцы США
Традиции ВМС США